Дейли, Джон:
 Дейли, Джон (1880—1969) — британский легкоатлет.
 Дейли, Джон (1909—1963) — американский боксёр.
 Дейли, Джон (род. 1985) — американский скелетонист.
 Дейли, Джон Фрэнсис (род. 1985) — американский актёр, певец и режиссёр.